ma vaf

Sigle
 Riserva naturale orientata

Codici 
 RNO – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Reno-Tahoe, Stati Uniti d'America

Economia 
 RNO – simbolo Euronext di Renault